Olla podrida, um prato típico espanhol
Bulimulus olla, uma espécie de gastrópode
Garganta la Olla
Olla (Luisiana)

Desambiguação